Quataert ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Quataert (1941–2011), Osmanist 
 Eliot Quataert, US-amerikanischer Astrophysiker; Inhaber des Thomas & Alison Schneider Chair in Physics an der University of California, Berkeley